La trenta cinquena edició de la Lliga espanyola d'hoquei patins masculina, denominada en el seu moment OK Lliga, s'inicia l'11 d'octubre de 2003 i finalitza l'20 de juny de 2004. El Barcelona Excelent fou campió per la dissetena vegada.

Participants 

  Barcelona Excelent
  Animar Reus Deportiu
  Lloret
  Roncato Vic
  CP Tordera
  Hormipresa Igualada
  Lleida Llista Blava
  Cemex Tenerife

  CP Alcobendas
  Celta Voltregà
  Vilanova L'Ull Blau
  CP Cibeles Deasa
  Liceo Vodafone
  Noia Freixenet
  Viva Habitat Blanes
  Aiscondel Vila-Seca

Llegenda

Fase Regular

Classificació

Play-offs

Enllaços externs 
 Web oficial de la Reial Federació Espanyola de Patinatge 

Lliga espanyola d'hoquei sobre patins masculina
Competicions esportives del 2003
Competicions esportives del 2004